Anttilansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Anttilansaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Anttilansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Anttilansaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar